Jméno a příjmení Robert Lucas nosí více různých osob:

 Robert Lucas (guvernér) (1781–1853) – americký politi, guvernér státu Ohio v letech 1832 až 1836
 Robert Lucas (spisovatel) (1904–1984) – rakouský spisovatel
 Robert Lucas mladší (* 1937) – americký ekonom
 Robert Lucas (hudebník) (1962–2008) – americký hudebník, člen skupiny Canned Heat